Ліскевич-Карпа Марія Романівна - українська краєзнавиця і педагогиня.

Біографія 
Народилася в сім'ї геологів Романа Ліскевича, родом з міста Белз Сокальського району Львівської області, та Олени Сорокопуд, уродженки с. Ладижинка на Черкащині. У 1983 році разом з батьками переїхала до м. Новояворівська Яворівського району Львівської області.
1997 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету.

З 1997-го вчителює у школах  Яворівщини, що на Львівщині:

 с. Салаші,
 с. Чолгині,
 З 2011 року — директорка СЗШ І— ІІІ ст. ім. І. Франка смт Івано-Франкове на Яворівщині.

Творчість 

 краєзнавчого нарису «Салаші» (Львів: Каменяр, 2005),
 історико-краєзнавчого нарису «Чолгині» (Львів: Каменяр, 2008),
 історико-краєзнавчого нарису «Фортеця Дукля — містечко Брухналь — село Терновиця Яворівського району» (Львів: Логос, 2010),
 збірки краєзнавчих оповідок «Яворова дума» (Львів: Логос, 2011),
 науково—популярного нарису «Літопис Янівської школи»  (Львів: Каменяр, 2018).

 науково-краєзнавчого нарису «Молошковичі. Історія села» (Марія Ліскевич-Карпа, Лаба Василь Павлович — Львів: «Логос», 2014).

 збірки прози «Повернення» Світлани Сорокопуд (Львів, в-во Львівського музею історії релігії «Логос», 2019).

 книги Романа Ліскевича «Ми родом з містечка Белз» (З життя Ліскевичів -«Сумінних»), Львів, "Простір «М», 2021, ISBN 978-966-7379-83-4

Література 

 Юськів В. Місто юності і майбуття. Нарис історії Новояворівська — Львів: ТОВ "Видавничий Дім «Високий замок», 2018. — С.224 — 225. — ISBN 978-966-441-510-8
 Дацко В. Яворова віть. Літопис рідного краю у життєписах Енциклопедичний біографічний довідник— Львів: Видавництво Львівського музею історії релігії «Логос», 2009. — С. 209. — ISBN 966-7379-37-Х.
 Немченко С. Г., Крижко В.В. Управління закладом освіти: Підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів. — Бердянськ: БДІТУ, 2022. — С.336-341. — ISBN 978-617-8077-11-2

Біографія
__ІНДЕКС__